Siddhartha Gautama Boeddha of kortweg Boeddha, spiritueel leider
Siddhartha, een Indische vertelling, boek van Hermann Hesse
Tipula (Vestiplex) siddartha, een langpootmug

Zie ook
Siddharthanagar, dorp in Nepal